Дубовац може бити:

 Дубовац (Ковин), насеље у општини Ковин, Република Србија
 Дубовац (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, Република Србија
 Дубовац (Горњи Богићевци), насеље у општини Горњи Богићевци, Република Хрватска
 Дубовац (острво), ненасељено острво у Јадранском мору